Die 5. Badminton-Weltmeisterschaft fand 1987 in Peking in China in der Capitol Sports Hall statt. China gewann dabei Gold in allen fünf Disziplinen. Folgend die Ergebnisse im Herrendoppel.

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Page/straitstimes19870525.1.27.aspx

1987 Herrendoppel
Weltmeisterschaft 1987
Weltmeisterschaft